Die Bezeichnung Kesselfabrik in Hannover wird verwendet für

 die ab den 1860er Jahren von Heinrich Krigar in Badenstedt betriebene Eisengießerei und Maschinenfabrik Krigar & Ihssen, die heutige VKA Vereinigte Kessel- und Apparatebau Hannover
 die 1879 eröffnete ehemalige Maschinen- und Dampfkesselfabrik Conrad Engelke